Golub-Dobrzyń (district), een district in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Golub-Dobrzyń (gemeente), een landgemeente in bovenstaand district
 Golub-Dobrzyń (stad), een stad in bovenstaande gemeente